Niederlausitzer Landrücken bezeichnet:

 Lausitzer Grenzwall, Naturraum in Sachsen und Südbrandenburg
 Naturpark Niederlausitzer Landrücken, Naturpark in Südbrandenburg